een Nederlands Israëlitische Gemeente, al dan niet aangesloten bij het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
 het Netherlands Institute of Government, een bestuurskundige onderzoekschool sinds 1996
 de IOC-code van Niger op de Olympische Spelen 
 de IATA-code van het vliegveld op het eiland Nikunau in Kiribati